Ластівка — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ластівка Богдан Дарійович — український співак-шансоньє, конферансьє, актор та режисер-докуметаліст.
 Ластівка Дарій Григорович — український радянський балетмейстер, педагог, заслужений артист України.
 Ластівка Петро Петрович — український актор, режисер
 Ластівка Корнило Остапович — український поет, прозаїк, фольклорист, етнограф. Псевдонім і криптонім: Вернигора-Вірленко, К. Л.
 Ластівка Петро Трохимович — український актор.
 Божко-Ластівка Марія Олександрівна — українська театральна акторка.

Псевдоніми
 Олена Ластівка — один з псевдонімів Олени Косач.
 Ластівка — псевдо Григорія Янківського, хорунжого УПА, командира сотні «Ударники-7».
 Ластівка — один з псевдонімів української журналістки Марії Баліцької.

Прізвиська
 Ластівка — одне з прізвиськ Цирілли, персонаж циклу «Відьмак» Анджея Сапківського.

Див. також 
 Ластівка (значення)
Українські прізвища